Саба́шников — русская фамилия. Известные носители:

 Сабашников, Ананий Васильевич (1917—2003) — Герой Советского Союза.
 Сабашников, Михаил Васильевич (1871—1943) — русский сахарозаводчик, издатель и политический деятель.
 Сабашников, Сергей Васильевич (1873—1909) — русский издатель.
 Сабашников, Фёдор Васильевич (1869—1927) — издатель рукописей Леонардо да Винчи.



См. также 
 Сабашниковы — купеческая династия
 Издательство М. и С. Сабашниковых